Herrick ist der Familienname folgender Personen:

 Anson Herrick (1812–1868), US-amerikanischer Politiker
 Christopher Herrick (* 1942), englischer Organist und Cembalist
 Ebenezer Herrick (1785–1839), US-amerikanischer Politiker
 Francis Hobart Herrick (1858–1940), US-amerikanischer Naturforscher und Ornithologe
 Gerard P. Herrick US-Flugzeugkonstrukteur, siehe: Herrick HV-2
 James B. Herrick (1861–1954), US-amerikanischer Mediziner
 Jim Herrick (* 1944), britischer Schriftsteller und Herausgeber
 John Herrick (* 1947), irischer Fußballspieler
 Joshua Herrick (1793–1874), US-amerikanischer Politiker
 Manuel Herrick (1876–1952), US-amerikanischer Politiker
 Margaret Herrick (1902–1976), US-amerikanische Bibliothekarin, Executive Director der Academy of Motion Picture Arts and Sciences
 Myron T. Herrick (1854–1929), US-amerikanischer Politiker
 Richard P. Herrick (1791–1846), US-amerikanischer Politiker
 Robert Herrick (1591–1674), englischer Dichter
 Robert Herrick (Schriftsteller), US-amerikanischer Schriftsteller
 Samuel Herrick (1779–1852), US-amerikanischer Politiker

Herrick steht für Orte in den Vereinigten Staaten:
 Herrick (Illinois)
 Herrick (North Dakota), im Walsh County
 Herrick (South Dakota), im Gregory County
 Herrick (Pennsylvania), im Bradfour County,

Herrick steht für:
 (1579) Herrick, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch
 Herrick Township